Bajs kan syfta på:

 Bajs – den substans som återstår av födan efter att den passerat genom en organism, se avföring
 BAJS – en förening, se British Association for Japanese Studies
 BAJS – en förening, se British Association for Jewish Studies

Personer
 Damir Bajs (1964–), kroatisk politiker